Трка на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27., 28. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену на Европском првенству 2010. у Барселони није бранио Дејвид Грин из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 42 такмичара из 26 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских такмичара у трчању на 400 метара са препонама 2012. године пре првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Такмичари чија су имена подебљана учествију на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су подељени у шест група. За пласман у полуфинале пласирали су се тројица првопласираних из група (КВ) и шесторица према постигнутом резултату (кв).,

Полуфинале 
За финале су се квалификовала по двојица првопласираних из три полуфиналне групе (КВ) и двојица према постигнутом резултату (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 29. јуна 2012. године у 22:05.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати финала на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном